74. Mistrzostwa Świata w Szermierce − zawody sportowe, które odbyły się w dniach 13−14 kwietnia 2012 w Kijowie. Rozegrano na nich konkurencje, które nie zmieściły się w programie Igrzysk Olimpijskich w Londynie.

Klasyfikacja medalowa

Skład reprezentacji Polski

mężczyźni 
szpada
 Radosław Zawrotniak (AZS AWF Kraków)
 Piotr Kruczek (AZS AWF Kraków)
 Tomasz Motyka (AZS AWF Wrocław)
 Krzysztof Mikołajczak (St. Szerm. Legia Warszawa)
 drużyna – zajęła 8. miejsce

kobiety 
szabla
 Aleksandra Socha (AZS AWF Warszawa)
 Katarzyna Kędziora (OŚ AZS Poznań)
 Bogna Jóźwiak (OŚ AZS Poznań)
 Irena Więckowska (OŚ AZS Poznań)
 drużyna – zajęła 5. miejsce

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Rezultaty

Mężczyźni

Szpada drużynowo

Kobiety

Szabla drużynowo

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa świata w szermierce
2012 w szermierce